Baldwin Branch ist der Name folgender Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:

 Baldwin Branch (Alabama), im Colbert County
 Baldwin Branch (Illinois), im Adams County
 Baldwin Branch (Kentucky), im Jackson County
 Baldwin Branch (New York), im St. Lawrence County
 Baldwin Branch (Ashe County, North Carolina)
 Baldwin Branch (Bladen County, North Carolina)
 Baldwin Branch (Oklahoma), im Le Flore County
 Baldwin Branch (Pennsylvania), im Clinton County
 Baldwin Branch (Buchanan County, Virginia)
 Baldwin Branch (Webster County, West Virginia)
 Baldwin Branch (Wyoming County, West Virginia)